Flubber (Kofferwort aus flying und Rubber) steht für:

 Flubber, fiktive Substanz, die Dingen das Fliegen ermöglicht, siehe Film Der fliegende Pauker
 Flubber (1997), US-amerikanische Filmkomödie, Neuverfilmung des fliegenden Paukers